Берлин — тип кузова автомобіля
 Берлин — вид старовинного екіпажа

Топонім 
 Берлин — село в Бродівському районі Львівської області

Див. також 
 Берлина
 Берлін (значення)